

Cinema
Magbalik ka, hirang – film del 1940 diretto da Lorenzo P. Tuells

Musica
Magbalik ka, hirang – brano di Nicanor Abelardo
Magbalik ka, hirang – brano di Celeste Legaspi